601